Firenza steht für:
 Oldsmobile Firenza, Automodell der Marke Oldsmobile
 Vauxhall Firenza, Automodell der Marke Vauxhall